Pikis ist

der Nachname des zypriotischen Juristen Georgios Pikis
der schwedische Name der ehemaligen finnischen Gemeinde Piikkiö